Tiro (balística) — disparo de projécteis
 Tiro (distrito)
 Tiro (mitologia)
 Tiro desportivo — prática desportiva com armas de fogo
 Jogo eletrônico de tiro — gênero de jogos

Geografia 
 Tiro — cidade no Líbano
 Tiro (distrito) — distrito no Líbano
 Tiro (Ohio)

Desambiguações de topônimos